Alfred van Sprang, Nederlands journalist
 Bert van Sprang, oprichter van de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde.
 van Sprang (planetoïde), een naar Bert van Sprang vernoemde planetoïde.
 Robert van Sprang, Nederlands deserteur die in 1971 in Knokke twee politieagenten vermoordde en na een lange klopjacht uiteindelijk werd gearresteerd.